AVM steht für:
 AVM (Unternehmen), deutscher Hersteller von Produkten aus dem Bereich der Telekommunikation
 ActionScript Virtual Machine, siehe ActionScript
 Air Vice-Marshal, ein Generaldienstgrad (2-Sterne) in englischsprachigen Ländern
 Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation, ein Berufs- und Fachverband für die Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten
 Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie
 Armeeverpflegungsmagazin
 Arteriovenöse Malformation, angeborene Fehlbildung von Blutgefäßen
 Atelier Vitrification Marcoule, Verglasungsanlage für hochradioaktive Abfälle
 autarke verteilte Mikrosysteme, siehe Mikrosystem (Technik)
 Audiovisuelle Medien

avm steht für:
 Audio Verlag München

AVM